Peter Oehme ist der Name folgender Personen:

* Peter Oehme (Schauspieler) (1920–2001), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Peter Oehme (Mediziner) (* 1937), deutscher Arzt und Pharmakologe